Il doppio del Budapest Grand Prix 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma solo la Ruano Pascual ha partecipato in coppia con Laura Montalvo.

La Montalvo e la Ruano Pascual hanno perso in finale contro 6–3, 6–4 Evgenija Kulikovskaja e Sandra Načuk.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per i quarti di finale
 Laura Montalvo /  Virginia Ruano Pascual (finale)
 Eva Martincová /  Eva Melicharová (quarti di finale)
 Gala León García /  Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Jana Kandarr /  Elena Wagner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Westel 900 Budapest Open 1999